

Film 
 Il prigioniero (Johnny Apollo) – film del 1940 diretto da Henry Hathaway
 Il prigioniero (The Prisoner) – film del 1955 diretto da Peter Glenville
 Il prigioniero – film TV del 1978 diretto da Aldo Lado
 Il prigioniero (Kasso Den) – film del 1978 diretto da Sega Coulibaly
 Il prigioniero (The Spanish Prisoner) – titolo alternativo del film del 1997 diretto da David Mamet, La formula

Letteratura 

 Il prigioniero – romanzo di James Patterson

Musica 

Il prigioniero – opera di Luigi Dallapiccola

Pittura 

Il prigioniero – dipinto di Joseph Wright of Derby

Televisione 

 Il prigioniero (The Prisoner) – serie televisiva del 1967

Pagine correlate 
 Prigioniero (disambigua)
 Prisoner
 The Prisoner